

Localidades

Alemanha 
 Reichenbach (Baviera) — município no distrito de Chama, na Baviera
 Reichenbach (Birkenfeld) — município no distrito de Birkenfeld, estado da Renânia-Palatinado 
 Reichenbach (Fils) — município no distrito de Esslingen, estado de Baden-Württemberg
 Reichenbach (Kronach) — município no distrito de Kronach, estado da Baviera
 Reichenbach (Oberlausitz) — município no distrito de Görlitz, estado da Saxônia
 Reichenbach (Turíngia) — município no distrito de Saale-Holzland, estado da Turíngia
 Reichenbach am Heuberg — município no distrito de Tuttlingen, estado de Baden-Württemberg
 Reichenbach im Vogtland — município no distrito de Vogtlandkreis, estado da Saxônia
 Reichenbach-Steegen — município no distrito de Saale-Holzland, estado de Turíngia

Suíça 
 Cataratas de Reichenbach — cataratas no cantão de Berna, na região dos Alpes suíços
 Reichenbach im Kandertal — comuna no distrito de Frutigen-Niedersimmental, cantão de Berna

Cinema e televisão 
 The Reichenbach Fall — terceiro episódio da segunda temporada da série de televisão Sherlock

Outros usos 
 20582 Reichenbach — asteróide

Ver também 
Reichenbach (sobrenome)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos